Aldrich Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aldrich Creek (Maple River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Aldrich Creek (East Branch Black River), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Aldrich Creek (John Day River), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Aldrich Creek (South Fork Shoshone River), Fluss im Bundesstaat Wyoming 
 East Aldrich Creek, Fluss im Bundesstaat Iowa

Siehe auch:
 Aldridge Creek